Гравиметрија се може односити на:
 Гравиметријску анализу, скуп метода аналитичке хемије за одређивање састојака на основу масе
 Гравиметрија (геофизика), једну од геофизичких метода истраживања стенских маса на основу разлике у густини